Sleeswijk (Duits: Schleswig, Deens: Slesvig) kan verwijzen naar:

 Sleeswijk (geslacht)
Geografie:
 Sleeswijk (stad), een stad in Sleeswijk-Holstein
 Hertogdom Sleeswijk (ook: Zuid-Jutland), een gebied en historisch hertogdom, later gedeeld in Noord-Sleeswijk (ook: Provincie Zuid-Jutland) en Zuid-Sleeswijk
 Schleswig (Iowa), een stad in de Amerikaanse staat Iowa

Theaterfamilie:
 René Sleeswijk, Nederlands theaterproducent
 René Sleeswijk jr. (1931-1998), zie René van Vooren, Nederlands acteur en producent, zijn zoon
 Hans Sleeswijk, zijn andere zoon

Zie ook
 Sleeswijk-Holstein (Duits: Schleswig-Holstein), deelstaat in Duitsland
 Sleeswijk-Flensburg (Duits: Schleswig-Flensburg), district in Sleeswijk-Holstein